Hoja Blanca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Hoja Blanca, Escuintla, 
 Hoja Blanca, Villa Corzo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar